Моско́вські Го́ри — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване за 2,5 км на південний схід від села Іваньків, за 2,5 км на південний захід від села Бучак та за 3 км на північний схід від села Глинча.

Урочище представлене великим лісовим масивом, який зростає на височинах. На півночі межує з ділянкою забудови Канівської ГАЕС.

Пшеничницька сільська рада
Урочища Канівського району